DM i ishockey for kvinder 2013-14 var turneringen om det 25. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de tre bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-kvalifikationen. De to bedste hold i DM-kvalifikationen spillede finale om DM-titlen i en serie bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for 12. gang. I finalen besejrede Herlev IK de de forsvarende mestre fra Hvidovre IK med 2-1 i kampe. Det var sjette sæson i træk, at de to hold delte guldmedalje- og sølvmedaljerne mellem sig, men det var første gang siden sæsonen 2009-10, at Herlev IK løb med guldmedaljerne. Bronzemedaljerne gik til IC Gentofte Stars.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle. 

I DM-kvalifikationen kunne hver klub kun stille med ét hold, og derfor gik IC Gentofte Stars videre til DM-kvalifikationen i stedet for Hvidovre IK 2.

Vest 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-kvalifikationen. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-kvalifikation 

DM-kvalifikationen havde deltagelse af de tre bedste hold fra øst og de tre bedste hold fra vest. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 7. - 9. marts 2014 i Herlev Skøjtehal. De to bedste hold gik videre til DM-finalerne, mens nr. 3 vandt bronzemedaljer.

Finale 

De to bedst placerede hold i DM-kvalifikationen, Hvidovre IK og Herlev IK, spillede DM-finaler om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe. Alle tre finalekampe endte med udesejre, så mesterskabet blev vundet af Herlev IK med 2-1 i kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Kvindernes DM-finaler 2013-14  
DIU Stats - Kvindernes DM-kvalifikation 2013-14  
DIU Stats - Kvinder øst 2013-14 
DIU Stats - Kvinder vest 2013-14 
Ishockeymagasinet FACEOFF 15, s. 44

Noter 

2013-14
Ishockey i 2013
Ishockey i 2014